Jungbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Jungbauer, deutscher Architekt
 Franz Jungbauer (1801–1879), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Gustav Jungbauer (1886–1942), deutsch-böhmischer Professor für Volkskunde an der Karls-Universität Prag
 Hans Jungbauer (1897–1960), deutscher Schauspieler
 Helmuth Jungbauer (* 23. Dezember 1941 in Sarau, Böhmerwald) ist ein deutscher Verleger
 Johannes Jungbauer (* 1964), deutscher Psychologe, Autor und Professor an der Kath. Hochschule Nordrhein-Westfalen
 Katherine Jungbauer (* 1987), deutsche Schauspielerin, siehe Katherine Brand 
 Monika Jungbauer-Gans (* 1963), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin